

Toponymie 
Biville est un toponyme de la Normandie :
 Biville, ancienne commune de la Manche ;
 Biville-la-Baignarde, commune de la Seine-Maritime ;
 Biville-la-Martel, ancienne commune de la Seine-Maritime, aujourd'hui intégrée à Ypreville-Biville ;
 Biville-la-Rivière, commune de la Seine-Maritime ;
 Biville-sur-Mer, commune de la Seine-Maritime ;
 Ypreville-Biville, commune de la Seine-Maritime.

Patronyme 
Biville est un nom de famille. En France, il se rencontre surtout en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par :
 Raoul Biville (1863-1909), juriste et professeur de droit français, militant socialiste et chrétien.

Liens externes 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme normand